В отборочную группу 9 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Шотландия, Чехия, Литва, Босния и Герцеговина, Эстония и Фарерские острова. Матчи проходили с 4 июня 1998 года по 9 октября 1999 года.

Победитель группы, Чехия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2000. Шотландия получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
6 мячей
  Элвир Балич
  Ян Коллер

5 мячей
  Патрик Бергер

4 мяча
  Элвир Болич
  Билли Доддс

3 мяча
  Павел Недвед
  Владимир Шмицер
  Андрес Опер
  Сергей Терехов
  Вальдас Иванаускас

2 мяча
  Павел Кука
  Мартин Рейм
  Уни Арге
  Томас Рамелис
  Дон Хатчисон
  Аллан Джонстон

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2000
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году